Juilly es una comuna francesa situada en el  departamento de Côte-d'Or, en la región de Borgoña-Franco Condado. Tiene una población estimada, en 2019, de 42 habitantes.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Localidades de Côte-d'Or

pms:Juilly